OSN steht für:

 Observatorio de Sierra Nevada, eine spanische Sternwarte in der Sierra Nevada
 Online Social Network, englisch für Soziales Netzwerk (Internet)
 Orbit Showtime Network, ein arabischer Fernsehsender, siehe OSN (Fernsehsender)
 Ordo Sancti Norberti, lateinisch für den Prämonstratenserorden

Abkürzung